Garmo steht für:

 Garmo (Sog) (嘎木乡), Gemeinde im Autonomen Gebiet Tibet der VR China
 Garmo (Unternehmen), deutscher Lebensmittelhersteller
 Pik Garmo, Berg im Pamir, Tadschikistan
 Stabkirche Garmo, Stabkirche in Norwegen

Garmo ist der Familienname folgender Person:
 Charles De Garmo (1849–1934), US-amerikanischer Pädagoge
 Diana DeGarmo (* 1987), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 E. Paul DeGarmo (Ernest Paul DeGarmo; 1907–2000), US-amerikanischer Maschineningenieur und Hochschullehrer 
 Eddie DeGarmo (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 George Garmo (1921–1999), irakischer Geistlicher, Erzbischof von Mosul 
 Harry de Garmo (1887–1919), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton) 
 Tilly de Garmo (1888–1990), deutschamerikanische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin 
 Walter De Garmo (1876–1951), US-amerikanischer Architekt